Baureihe 99 ist die Gattungsbezeichnung aller Schmalspurdampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn oder deren Nachfolgeunternehmen. Sie ist damit in viele Unterbaureihen aufgeteilt, die in dieser Tabelle aufgelistet sind.

Bei der Umstellung des Baureihenschemas auf computerlesbare Nummern wurde bei der Deutschen Bundesbahn 1968 der Baureihennummer eine 0 vorangestellt (099 123-x), bei der Deutschen Reichsbahn 1970 die Ordnungsnummer auf vier Stellen erweitert, wobei Lokomotiven mit vierstelliger Ordnungsnummer ihre bisherige Nummer beibehielten (99 1234-x) und Lokomotiven mit dreistelliger Ordnungsnummer eine zusätzliche Ziffer vorangestellt wurde, die die Spurweite bezeichnete, 1 und 4 für 750 mm, 2 für 900 mm, 3 für 600 mm und 5 bis 7 für 1000 mm.

Mit der Einführung des DB-Nummernschemas 1992 bei der Deutschen Reichsbahn wurden die noch vorhandenen Lokomotiven in die Baureihe 099 eingeordnet.

Weblinks 

99